Jorge Sena ist der Name folgender Personen:

* Jorge de Sena (1919–1978), portugiesischer Schriftsteller und Romanist
 Jorge Sena (Futsalspieler), uruguayischer Futsalspieler 
 Jorge Célio Sena (* 1985), brasilianischer Leichtathlet